Auvers ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Auvers (Haute-Loire) im Département Haute-Loire
Auvers (Manche) im Département Manche
Auvers-le-Hamon im Département Sarthe
Auvers-Saint-Georges im Département Essonne
Auvers-sous-Montfaucon im Département Sarthe
Auvers-sur-Oise im Département Val-d'Oise